В данном списке приведены населённые пункты, расположенные согласно современному административно-территориальному делению в Псковской области России, название которых изменялось.

В 

 Луки (1166) → Великие Луки (1406)

Д 

 Суки → Дачное (сельский населённый пункт)

З 

 Александровский посад (Талабск) → Остров-Залит (1919) (сельский населённый пункт)

К 

 Княжьи Горки → Красные Горки (сельский населённый пункт)

П 

 Каменка → Партизанская (сельский населённый пункт)
Печоры (1782) → Петсери (1918) – Печоры (1945)
Пруды → Красные Пруды (сельский населённый пункт)
 Таболенец → Пушкинские горы (1925, посёлок городского типа)
 Пыталово → Яунлатгале → Абрене → Пыталво (1945)

Р 

 Конски → Родина (сельский населённый пункт)

С 

 Струги Белые → Струги Красные (1919, посёлок городского типа)

Примечания

Источник 
 

История Псковской области
Псковская область